Adam Burkardt – tipografo tedesco, anche noto come Adamo da Rottweill
 Jonathan Burkardt – calciatore tedesco, attaccante
 Germain Burkardt – membro del Reichstag tedesco
 Ludwig Burkardt – politico tedesco